Субботняя школа — пособие по изучению Библии Церкви адвентистов седьмого дня. Первые уроки были созданы еще в 1852 году Джеймсом Уайтом. С того времени уроки активно используются при изучении Святого Писания.

История возникновения 
Один из бывших последователей Миллера, а в будущем основатель Церкви Адвентистов Седьмого Дня, Дж. Уайт решил организовать уже постоянную Субботнюю школу — это был 1853 год. Первые пособия имели всего два отдела. Один предназначался для детей, а второй соответственно для взрослых и носил название «Библейский класс». Учителя, которые преподавали урок, делали большой акцент на заучивании библейских текстов наизусть. В 1863 году выпускается уже полностью адаптированное под детей пособие Субботней школы. В 1878 году создается отдел для детей по изучению Библии — «Птичье гнездышко». В 1879 создаются и начинают активно действовать перво созданные филиалы Субботней школы. В 1883 году организовывается первая Субботняя школа за пределами Северной Америки — в Швейцарии, а уже через три года в 1886 году и в Англии. При реорганизации Генеральной конференции АСД, Международную ассоциацию Субботней школы заменили на отдел Субботней школы Генеральной конференции. В 1995 году отдел Субботней школы был объединён с отделом Личного служения. Сегодня носит название — отдел Субботней школы и Личного служения Генеральной конференции АСД. В 1886 году начал издаваться цикл уроков для взрослых. В 1889 году эти уроки получили название «Квартальное пособие Субботней школы для взрослых». В 1973 году оно стало называться «Уроками Субботней школы для взрослых», а в 1996 году — «Пособием по изучению Библии для взрослых». С 1985 года начал осуществляться новый учебный план по изучению всех книг Библии в субботней школе. Начиная с 1991 года, изучение отдельных книг Библии чередуется с тематическими пособиями.

Публикация 
Изначально Субботняя школа уже обладала своими уроками и другими дополнениями. Впервые она была напечатана в 1852 году в журнале «Наставник молодежи». Там же присутствовал полный комплект для детей. В наше время все руководствуется отделом Субботней школы и Личного служения и издается на огромном количестве языков.

Подготовка учителей 
Почти 100 лет, начиная с 1885 года, издавалось пособие «Работник Субботней школы». Это был набор рекомендаций и материалов, которые помогали руководителям отделов при проведении уроков. Уже спустя сто лет на смену приходят другие вспомогающие материалы.

Пожертвования на развитие Субботней школы 
Каждая церковь АСД собирает еженедельные или специальные периодические пожертвования, чтобы поддерживать публикацию пособий. В 1885 году впервые субботние школы внесли свои пожертвования. 1890 год стал годов пожертвований на строительство миссионерского корабля «Питкэрн». Благодаря ему началась новая эпоха миссионерства, когда первые миссионеры отплыли к островам в Тихом океане. После того как в 1985 году был создан отдел церковного служения, за сбор пожертвований Субботней школы стал отвечать отдел управления ресурсами Генеральной конференции, хотя сбор пожертвований остался неотъемлемой частью программы Субботней школы. Впоследствии эта ответственность перешла к казначейству Генеральной конференции. В настоящее время ответственность за всемирные пожертвования Субботней школы несет Комитет по наблюдению за миссией при Генеральной конференции. Тем не менее, эти пожертвования остаются частью еженедельной программы Субботней школы в поместных церквах.

Христианская литература